Оле́г О́сипов:
 Осипов, Олег Анатольевич (1969—2011) — российский телеведущий, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Осипов, Олег Венедиктович (род. 1976) — российский актёр.
 Осипов, Олег Владимирович (род. 1955) — советский футболист.
 Осипов, Олег Петрович (1932—1997) — русский поэт.
 Осипов, Олег Сергеевич (род. 1979) — российский политик и журналист, пресс-секретарь председателя Правительства Российской Федерации — заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.